BBW steht für:
 Berufsbildungswerk in Deutschland
 bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg 
 bbw Hochschule, Fachhochschule in Berlin
 Berufsbildungsschule Winterthur
 Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
 Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch, erfasst die Dialekte von Berlin und Brandenburg
 Bahnhof Berlin-Baumschulenweg (DS100-Code)
 Basketballverband Baden-Württemberg
 Bewegung für eine bessere Welt, kirchliche Bewegung in Italien
 Big Beautiful Woman, siehe Fat Admiring #Big Beautiful Woman

bbw steht für:
 Baba (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in der Nordwestprovinz, Kamerun

Siehe auch:

Abkürzung